Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1992/1993 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

«Олимпик» (Марсель)

«Милан» (Милан)

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В первом матче 2-го раунда «Рейнджерс» — «Лидс» мяч в свои ворота забил Джон Лукич.

«Гётеборг» (Гётеборг)

«Порту» (Порту)

«Брюгге» (Брюгге)

ПСВ (Эйндховен)

ЦСКА (Москва) 

* ЦСКА играл домашние матчи группового этапа в немецких Бохуме и Берлине, так как УЕФА в связи с отсутствием стадионов должного качества не разрешил проводить игры Лиги в России.

«Сьон» (Сьон)

«Аустрия» (Вена)

«Барселона» (Барселона)

«Динамо» (Бухарест)

АЕК (Афины)

«Слован» (Братислава)

«Лех» (Познань)

«Лидс Юнайтед» (Лидс) 

* Результат ответного матча 1-го раунда «Лидс» — «Штутгарт» 4:1 был аннулирован, так как «Штутгарт» превысил лимит на легионеров, за что ему было присуждено техническое поражение 0:3 (на основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена). В результате, по сумме двух матчей, счёт стал 3:3 и для определения победителя был назначен матч на нейтральном поле в Испании, который закончился победой «Лидса» 2:1.

«Штутгарт» (Штутгарт) 

* Результат ответного матча 1-го раунда «Лидс» — «Штутгарт» 4:1 был аннулирован, так как «Штутгарт» превысил лимит на легионеров, за что ему было присуждено техническое поражение 0:3 (на основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена). В результате, по сумме двух матчей, счёт стал 3:3 и для определения победителя был назначен матч на нейтральном поле в Испании, который закончился победой «Лидса» 2:1.

АПОЭЛ (Никосия)

ЦСКА (София)

«Бешикташ» (Стамбул)

«Куусюси» (Лахти)

«Викинг» (Ставангер)

«Сконто» (Рига)

«Викингур» (Рейкьявик)

«Ференцварош» (Будапешт)

«Люнгбю» (Конгенс Люнгбю)

«Маккаби» (Тель-Авив)

«Таврия» (Симферополь)

«Олимпия» (Любляна)

«Унион» (Люксембург)

«Жальгирис» (Вильнюс)

«Гленторан» (Белфаст)

См. также
 Лига чемпионов УЕФА 1992/1993

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1992/1993|состав